Пенінсьюла, або Пенінсула з  — «півострів».
 Пенінсьюла — щоденна англомовна газета зі штаб-квартирою Катарі.
 Пенінсьюла — село у штаті Огайо у США.